Péter Halász ist der Name folgender Personen

* Péter Halász (Schriftsteller) (1922–2013), ungarischer Schriftsteller, Journalist und Dramaturg 
 Péter Halász (Mediziner) (* 1935), ungarischer Neurologe 
 Péter Halász (Agraringenieur) (* 1939), ungarischer Agraringenieur und Volkskundler 
 Péter Halász (Regisseur) (1943–2006), ungarischer Schriftsteller, Regisseur und Schauspieler
 Péter Halász (Dirigent) (* 1976), ungarischer Dirigent